Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1981 — чотирнадцятий чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у Мінську (СРСР) з 2 квітня по 8 квітня 1981. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна СРСР.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Австрія вибула до Групи «В».

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 15 — 21 березня 1981 в румунському місті Меркуря-Чук.

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Перша група

Втішна група

Франція підвищилась до Групи «А», Угорщина вибула до Групи «C».

 Група C 
Матчі проходили в Бельгії та Нідерландах 19 — 24 березня 1981.Нідерланди підвищились до Групи «В».

Посилання 
 Архів 

1981
1981 у хокеї з шайбою